Termenul „Loch” se poate referi la:

în limba  ce poate fi fie:
un lac sau;
un braț de mare ce poate fii fie un fiord, un estuar sau un golf.
în limba 
 Loch (instrument) - un instrument cu care se măsoară distanța parcursă de o navă și viteza de deplasare a acesteia.
Denumiri geografice
 Loch (Nümbrecht) localitate/cartier ce aparține de Nümbrecht
 Loch (Stein) localitate/cartier ce aparține de Stein (Mittelfranken)
 Loch Ness lac din Scoția
Nume de persoane
 Hans Loch (1898-1960), politician german
 Wolfgang Loch (1915−1995), psihanalist geman